Adama Diatta (né en 1988), lutteur sénégalais
Aline Sitoé Diatta (1920-1944), héroïne de la résistance casamançaise
Aminata Diatta (née en 1984), judokate sénégalaise
Badara Diatta (né en 1969), arbitre sénégalais de football
Édouard Diatta (1913-1971), homme politique sénégalais
Eveline Diatta (née en 1976), lutteuse sénégalaise
Jean Bernard Diatta (né en 1988), lutteur sénégalais
Khady Diatta (née en 1977), lutteuse sénégalaise
Krépin Diatta (né en 1999), footballeur sénégalais
Lamine Diatta (né en 1975), footballeur sénégalais